Eugnorisma obscura kan syfta på:

 Eugnorisma obscura Clayhills, 1927 synonymt med Eugnorisma depuncta.
 Eugnorisma obscura Lempke, 1962 synonymt med Eugnorisma glareosa.